Эри́к Перре́н (; род. 1 ноября 1975, город Лаваль, провинция Квебек) — профессиональный канадский хоккеист, центральный и левый нападающий.

Биография 
Перрен начинал играть в хоккей в хоккейной команде Вермонтского Университета, попал в НХЛ незадрафтованным. После нескольких лет, проведенных в низших хоккейных лигах, включая финскую СМ-Лигу, Перрен попал в «Херши Беарс», а затем его позвали в основу «Тампы-Бэй Лайтнинг» на оставшиеся 4 матча сезона 2003—2004. Эрик сделал одну голевую передачу в победном для «Тампы» плей-офф.

Во время локаута в НХЛ 2004—2005 Перрен подписал контракт с командой АХЛ «Херши Беарс», где он был назван MVP команды, а также человеком года за его благотворительные вклады. Следующий сезон Эрик провел в швейцарском «Берне». Как только закончился сезон в Швейцарии, Эрик переподписал контракт с «Тампой» и 2 ноября 2006 года он забросил первую свою шайбу в НХЛ в ворота «Филадельфии Флайерз».

Перрен подписал контракт с «Атлантой Трэшерз» 1 июля 2007 года. В сезоне 2007-08 Эрик сделал рекордные 33 передачи и набрал 45 очков.

3 сентября 2009 года подписал контракт с омским «Авангардом» и отыграл один сезон в КХЛ.

Достижения 
 2003—2004 Первое участие в матче звезд АХЛ
 2003-2004 обладатель Кубка Стэнли в составе Тампы-Бэй Лайтнинг
 2007-08 обладатель мемориальной награды имени Дэна Снайдера

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Авангард»

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Вермонт Катамаунтс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК ЮП
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Берн»
Игроки ХК «Биль»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Обладатели Кубка Стэнли
Выпускники Вермонтского университета